Fiorirà l'aspidistra (Keep the Aspidistra Flying) – romanzo di George Orwell del 1936
La stagione dell'aspidistra (Keep the Aspidistra Flying) – film del 1997 diretto da Robert Bierman